Свинище може да се отнася за:

 Свинище – село в Северна Македония, община Битоля
 Свинище – село в Северна Македония, община Кичево
 Свинище – село в Сърбия, Топлишки окръг, община Куршумлия
 Свинище – село в Сърбия, Пчински окръг, община Прешево

Вижте също 
 Свинища – село в Северна Македония, община Охрид